Aviator kan avse:
 The Aviator – en amerikansk biografisk film från 2004 i regi av Martin Scorsese 
 Aviator (marktjänstbolag) – ett serviceföretag på flyglpatser